Paulo Helber Rosa Ribeiro (Varginha, 1992. június 28. –) brazil-kelet-timori labdarúgó-középpályás.

További információk 
Paulo Helber adatlapja a soccerway.com oldalon 

1992-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Barretos EC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek